CC De Werf, een cultuurcentrum in Aalst
 De Werf (botenvereniging), een botenvereniging in Egmond aan Zee
 De Werf  (kunstencentrum), een kunstencentrum met theater- en concertzaal in Brugge
 De Werf (studio), studio en repetitieruimte van de Nits
 De Werf (televisieprogramma), een realityreeks